Rieutord est un terme d'origine occitane qui peut désigner :

Hydronyme 

 Rieutord (affluent de l'Hérault), rivière du Gard et de l'Hérault, affluent de l'Hérault.
 Rieutord (affluent du Vioulou), rivière de l'Aveyron affluent du Vioulou
 Rieutord (affluent de l'Aveyron), rivière de l'Aveyron affluent de l'Aveyron
 Rieutord (affluent du Lavézon), rivière de l'Ardèche affluent de  du Lavézon.
 Rieutord, ruisseau, affluent de la Dolore, rivière du Puy-de-Dôme
 Rieutord (affluent de la Sère), rivière du Tarn-et-Garonne, affluent de la Sère

Patronyme 

Rieutord est également un patronyme, plus fréquent dans le Gard.

 Jacques François Léon Célestin Rieutord (1877-1956), général de brigade français.

Homonymie de patronyme